Заместитель председателя Кабинета министров Туркменистана — одна из государственных должностей Туркменистана.

Статус 
Заместитель председателя правительства является членом Кабинета министров Туркмении.

Как правило, заместитель председателя координирует деятельность определённого круга проблематики (например, вице-премьер по экономике).

Нередки случаи, когда заместитель председателя Кабинета министров является одновременно министром.

Заместитель председателя Кабинета министров назначается на должность и освобождается от должности президентом Туркменистана.

Наименование 
Распространёнными неофициальными наименованиями должности заместителя председателя Кабинета министров являются «зампред» и «вице-премьер», для первого заместителя — соответственно «первый зампред» или «первый зам», «первый вице-премьер». Последнее выражение по сути содержит тавтологию, так как слово «премьер» само по себе означает «первый».

Заместители председателя Кабинета министров в истории Туркменистана 
Перечень заместителей председателя Кабинета министров в истории Туркменистана с октября 2011:
 Аннамухаммет Мятиевич Гочыев
 Оразмырат Гурбанназаров
 Баймырат Гелдимырадович Ходжамухаммедов
 Рашид Овезгелдиевич Мередов
 Гурбанмырат Амангулыевич Мезилов (с 8.10.2010 — по 02.12.2011)
 Ходжамухаммет Мухаммедов
 Мамметныяз Овезович Нурмаммедов
 Дерьягелди Нурыевич Оразов
 Назаргулы Шагулыев
 Майса Мередовна Язмухаммедова
 Сапардурды Тойлыев (c 02.12.2011)

Список Заместителей председателя Кабинета министров Туркестана 
C момента формирования Кабинета министров Туркменистана в 1992 году должность заместителя председателя Кабинета министров занимали 99 человек (по состоянию на 12 мая 2017 года, без учета назначенных повторно).

Примечания 

Государственное устройство Туркменистана